Новосевастополь — село, Новоорський район, Оренбурзька область, Росія
 Новосевастополь — село, Баштанський район, Миколаївська область, Україна